Warren Block bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Warren Block (Maine), NRHP-ID: 74000315
 Warren Block (Massachusetts), NRHP-ID: 83000836